Das Département Saône-et-Loire liegt in der Region Bourgogne-Franche-Comté (bis 2015 Burgund) in Frankreich. Es untergliedert sich in fünf Arrondissements mit 564 Gemeinden (frz. communes) (Stand 1. Januar 2023).

Veränderungen im Gemeindebestand seit 2016 

2023:
 Fusion Bonnay und Saint-Ythaire → Bonnay-Saint-Ythaire

2019:
 Fusion Clermain, Brandon und Montagny-sur-Grosne → Navour-sur-Grosne

2017:
 Fusion Donzy-le-National, La Vineuse, Massy und Vitry-lès-Cluny → La Vineuse sur Fregande

2016:
 Fusion Fragnes und La Loyère → Fragnes-La Loyère
 Fusion Le Rousset und Marizy → Le Rousset-Marizy

Siehe auch 
 Gemeindefusionen in Frankreich
 Liste der Kantone im Département Saône-et-Loire

Weblinks 

Saoneetloire